Процила (Procilla) е име на:

 Юлия Процила, съпруга на претор Юлий Грецин; майка на Гней Юлий Агрикола, женен за Домиция Децидиана и баща на Юлия Агрикола, съпругата на историка Тацит
 Бойония Процила, съпруга на Гней Арий Антонин, майка на Ария Фадила и баба на император Антонин Пий
 Марция Целия Процила, дъщеря на Марк Целий Сатурнин, съпруга на Публий Флавий Помпониан Пуденс, майка или баба на Марк Целий Фаустин (суфектконсул 206 г.)